Miejscowości w USA:
 Benzonia – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie
Gminy w USA:
 Benzonia (ang. Benzonia Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie